Le col du Simplon est un important col de montagne dans les Alpes valaisannes. Il tire son nom de :
 Simplon, la commune suisse dans laquelle il se trouve ;
et a donné son nom à :
 lhospice du Simplon, construit sur le col en 1831 et appartenant à la Congrégation du Grand-Saint-Bernard ;
 le tunnel du Simplon, tunnel ferroviaire long de  passant sous le col et qui relie la ville de Brigue en Valais (Suisse) au village d'Iselle dans le Piémont (Italie) ;
 la ligne du Simplon, ligne ferroviaire passant par le tunnel du Simplon reliant la ville de Lausanne en Suisse à Domodossola, en Italie ;
 le département du Simplon, ancien département français qui correspond au Valais ;
 le Simplon, bateau à vapeur de la CGN ;
 la rue du Simplon à Paris, qui donne son nom à la station Simplon, sur la ligne 4 du métro parisien ;
 la faille du Simplon, structure tectonique majeure des Alpes Occidentales.

Voir également 
 le réseau Simplon.co, un réseau de centres de formation au numérique en France.

Homonymie